HAKS Kup je bodovno natjecanje Hrvatskoga auto i karting saveza. To su:
HAKS Kup A10 - utrke ubrzanja
HAKS Kup u Formula driver vožnjama